

Anno 
 815 o 815 a.C.

Codici 
 815 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Santiago-Santa Lucia, nella Regione Metropolitana di Santiago, del Cile, attivo dal 1849 al 1861

Matematica 
 815 – numero